Jedlnia-Letnisko (plaats), plaats in Polen
 Jedlnia-Letnisko (gemeente), gemeente in Polen